Sumar steht für:
 einen Ort in der niederländischen Gemeinde Tytsjerksteradiel
 eine Schreibweise der Stadt Zumar im Norden des Irak